Felde steht für

 Felde, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Felde (Großefehn), Ortsteil im Landkreis Aurich in Ostfriesland 
 Felde (Riede), Ortschaft in der Gemeinde Riede im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Felde (Schalksmühle), Ortsteil in Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Felde (Westerstede), Ortsteil der Kreisstadt Westerstede im Landkreis Ammerland, Niedersachsen

Felde ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav vom Felde (1908–1943), deutscher NS-Beamter
 Karl Felde (1867–1925), deutscher Kaufmann, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Max Felde, Pseudonym von Johannes Kaltenboeck (1853–1927), österreichischer Schriftsteller 
 Max-Reinhard Felde (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Meret Felde (* 1999; geb. Wittje), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch
 Feld
 Felder
 Van de Velde